Кравиотто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кравиотто, Нестор (род. 1963) — аргентинский футбольный тренер и бывший игрок.
 Кравиотто, Сауль (род. 1984) — испанский спортсмен, байдарочник, олимпийский чемпион 2008 года.